Bodziaczów – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Bodziaczów – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim